Eisenbahn bezeichnet:
 Eisenbahn, Schienenverkehrsmittel
 Eisenbahn (Brauerei), Brauerei in Brasilien

Die Eisenbahn bezeichnet:
 Die Eisenbahn, Titel eines Bildes von Édouard Manet
 Die Eisenbahn, früherer Titel der Zeitschrift Tec21, siehe Schweizerische Bauzeitung#Die Eisenbahn (1874–1882)

Siehe auch:
 Eisenbahn in der Heraldik